Открытый чемпионат Окленда по теннису 2020 (англ. 2020 ASB Classic) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Окленде (Новая Зеландия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир среди женщин проходил с 6 января 2020 года по 12 января 2020 года, мужской турнир c 13 по 19 января на хардовых кортах.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Эжени Бушар 
  Пэйдж Мэри Хуриган 
  Валентина Иванов 
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Кэтрин Картан Беллис
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Варвара Лепченко 
  Анн Ли
  Грит Миннен
  Камила Джорджи
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Усве Майтане Арконада
  Исалин Бонавентюре
  Кэти Макнейли

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Серена Уильямс /  Каролина Возняцки

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Алехандро Давидович Фокина
  Янник Синнер
  Майкл Винус 
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Майкл Ммо 
  Вашек Поспишил
  Микаэл Имер
  Тьягу Монтейру
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Леонардо Майер

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Января 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Маккензи Макдональд /  Аджит Рай 
  Кэмерон Норри /  Ретт Пёрселл

Ход соревнования

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Женский Парный разряд

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Окленд - Новая Зеландия
Теннис
Январь 2020 года в Новой Зеландии
Окленд